Коханенко Євген Теодорович — український актор і режисер, Заслужений артист УРСР (1930).
 Коханенко Климентина Дем'янівна (Клементина Коханова) — українська актриса, виступала в Театрі руської бесіди, Київському українському драматичному театрі ім. І. Франка.
 Коханенко Сергій Вікторович — підполковник ЗСУ. Кавалер ордена Данила Галицького.

Примітки 

прізвища на -ко